królestwo – forma monarchii, na czele której stoi król
 królestwo – kategoria systematyczna w klasyfikacji organizmów
 Królestwo Boże – nauka religijna

Literatura 
 Królestwo – powieść Emmanuela Carrère’a
 Królestwo – powieść Clive’a Cusslera i Granta Blackwooda
 Królestwo – powieść Jo Nesbø
 Królestwo – powieść Szczepana Twardocha z 2018 roku

Kino i telewizja 
 Królestwo (duń. Riget) – duński serial z 1994 roku
 Królestwo (ang. The Kingdom) – amerykańsko-niemiecki film sensacyjny z 2007 roku

Muzyka 
 Królestwo (album Huntera) – album muzyczny zespołu Hunter z 2012 roku

Zobacz też 
 Królestwo Kongresowe